Pleasant Point ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Pleasant Point (Maine)
 Pleasant Point (Tennessee)
 Pleasant Point (Texas)
 Pleasant Point (Virginia)
 Pleasant Point (Wisconsin), im Green Lake County

in Kanada:
 Pleasant Point (Nova Scotia)

in Neuseeland:
 Pleasant Point (Neuseeland)

Siehe auch:
 Point Pleasant